Вампілов Олександр Валентинович (19 серпня 1937, Черемхово, Іркутська область — 17 серпня 1972, Порт Байкал, Іркутська область) — російський радянський драматург бурятського походження.
 3230 Вампілов (3230 Vampilov) — астероїд головного поясу.